Разпятие може да се отнася за:
 Разпятие, изображение на Исус на кръста
 Разпъване на кръст, начин (форма) за изпълнение на смъртното наказание;
 Разпятие Христово, разпъването на кръст на Исус Христос;
 Разпятието в изкуството, изобразяване на Разпятието Христово в изобразителното изкуство;
 Разпятие (филм), филм от 2014 година на Джон Майкъл Макдона

Вижте също 
 Кръст, символ
 Християнски кръст, християнски символ
 Кръстен знак, християнски знак